Haploops är ett släkte av kräftdjur som beskrevs av Liljeborg 1856. Haploops ingår i familjen Ampeliscidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Märlkräftor
Haploops